Сан Каралампио има више значења:

 Сан Каралампио (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Аматенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио, Ла Естакада (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио, Анексо Франсиско Сарабија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Соколтенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Каралампио (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику